Il singolare del torneo di tennis USTA LA Tennis Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Bogomolov, Jr. che ha battuto in finale Kei Nishikori 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Kevin Kim (primo turno)
 Thiago Alves (primo turno)
 Rik De Voest (quarti di finale)
 Bobby Reynolds (secondo turno)

 Zack Fleishman (primo turno)
 Rajeev Ram (primo turno)
 Noam Okun (primo turno)
 Dudi Sela (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

USTA LA Tennis Open 2007